Desa Piji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Piji (administrativ by i Indonesien, lat -7,77, long 110,03), Jawa Tengah, 
 Desa Piji (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 110,87), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar